Министр внешних связей Бразилии () — член федерального исполнительного кабинета Бразилии, который отвечает за осуществление внешней политики страны, и государственное управление в области отношений Бразилии с иностранными государствами и международными организациями.

Министр иностранных дел Бразилии назначается президентом Бразилии и возглавляет министерство внешних связей ().

Нынешний министр иностранных дел (2023 год) — Мауру Виейра.

Список министров

Бразильская империя

Первая («Старая») республика

Республика соединённых штатов Бразилии (до 10.11.1937),Соединённые штаты Бразилии

Вторая республика

Третья республика (военная диктатура)

Новая республика

Примечания

Ссылки 
 Список министров иностранных дел на сайте МИД Бразилии 
 Списки министров иностранных дел на rulers.org 

Организации по алфавиту

Бразилия
Внешняя политика Бразилии
Министерства Бразилии
Министерства иностранных дел